Talpapellis är ett släkte av lavar. Talpapellis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Talpapellis